Spencer William Pratt (ur. 14 sierpnia 1983 w Los Angeles, Kalifornia) – amerykański celebryta, osobowość telewizyjna. Najbardziej znany z roli męża Heidi Montag w reality show Wzgórza Hollywood (The Hills). Jest starszym bratem Stephanie Pratt, która również występuje w tym programie.

Kariera 
W 2005 roku pojawił się po raz pierwszy w telewizji w reality show The Princes of Malibu. Pratt został managerem Brody'ego Jennera. Przyjaźń z nim zaowocowała wzięciem udziału w reality show Wzgórza Hollywood (The Hills). Tam poznał Heidi Montag, z którą się ożenił. Ich związek był przyczyną zerwania przyjaźni Heidi z Lauren Conrad. 

W kwietniu 2009 roku Spencer i Heidi dołączyli do obsady reality show I'm a Celebrity…Get Me out of Here!. Jego zachowanie w programie zostało skrytykowane jako dziecięce i egocentryczne. Wzbudził kontrowersję, kiedy oznajmił, iż telewizja NBC wystawiła parę na tortury. Po czterech dniach para opuściła program. Szybko jednak zmienili swoje zdanie i znów powrócili do programu. Niestety, po wykryciu u Heidi wrzodów żołądka, para musiała opuścić program już na zawsze. Po wyjściu ze szpitala Heidi, oznajmili, iż nigdy nie byli torturowani w show.

Prywatne życie 
25 kwietnia 2009 w Pasadenie w stanie Kalifornia Pratt i Montag wzięli ślub.

Linki zewnętrzne 
 Spencer Pratt w imdb.com 

Amerykańskie osobowości telewizyjne
Uczestnicy programów typu reality show
Urodzeni w 1983